Љуша може бити:

 Љуша (Куршумлија), насељено мјесто у општини Куршумлија
 Љуша (Шипово), насељено мјесто у општини Шипово
 Љуша (Доњи Вакуф), насељено мјесто у општини Доњи Вакуф